Boccia steht für:
 Boccia, Kugelsportart
 die Uhrenmarke Boccia der Uhrenmanufaktur Tutima
 Boccia (Special Olympics)

Boccia ist der Familienname folgender Personen:
 Lionello Boccia (1926–1996), italienischer Architekt und Waffenkundler
 Tanio Boccia (1912–1982), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur